Cvetje v jeseni je lahko:
Cvetje v jeseni, povest Ivana Tavčarja iz leta 1917
Cvetje v jeseni, slovenski igrani film iz leta 1973
Cvetje v jeseni extended play, originalna glasba U. Kodra iz istoimenskega filma, O.S.T. 
 »Cvetje v jeseni«, skladba Urbana Kodra za film (1973)
 »Cvetje v jeseni«, režiser Marko Čeh (2011)
 Cvetje v jeseni, muzikal iz leta 2014